Angriff der 20-Meter-Frau bezeichnet zwei Filme:

 Angriff der 20-Meter-Frau (1958), das Original aus dem Jahr 1958 sowie
 Angriff der 20-Meter-Frau (1993), eine Fernseh-Neuverfilmung aus dem Jahr 1993